Mazarrón är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Mazarrón ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mazarrón är varierad. Havet är nära Mazarrón söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Mazarrón.  Mazarrón är det största samhället i trakten. Trakten runt Mazarrón består till största delen av jordbruksmark. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i regionen Murcia